Fernando Fernández (1940) – fumettista spagnolo nato nel 
Fernando Miguel Fernández Escribano (1979) – calciatore spagnolo
Fernando Fabián Fernández (1992) – calciatore paraguaiano